Meum nudicaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Meum nudicaule ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
nudicaule